Severn River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
Severn River (Macintyre River), Nebenfluss des Macintyre River in New South Wales, Australien
Severn River (Dumaresq River), Nebenfluss des Dumaresq River in Queensland, Australien.

in Kanada:
Severn River (Hudson Bay) im nördlichen Ontario
Severn River (Georgian Bay) im südlichen Ontario

in Neuseeland:
Severn River (Acheron River), Nebenfluss des Acheron River

in den Vereinigten Staaten:
Severn River (Chesapeake Bay) in Maryland
Severn River (Mobjack Bay) in Virginia

Siehe auch:
 Severn, Fluss in Großbritannien